Feldmessgerät kann bedeuten:

 „Feldmessgerät“, veralteter, von der Wehrmacht verwendeter, Begriff für ein „im (Gefechts-)Feld“ eingesetztes Multimeter
 Feldstärkemessgerät zur Messung elektrischer oder magnetischer Felder